«Papa’s Got a Brand New Bag» — песня Джеймса Брауна. Была написана им самим.

Вышла как сингл в июне 1965 года. Достигла 8 места в «горячей сотне» американского журнала «Билборд» (Billboard Hot 100).

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Papa’s Got a Brand New Bag» в исполнении Джеймса Брауна на 72 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 71 месте.

Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил песню «Papa’s Got a Brand New Bag» в исполнении Джеймса Брауна на 6 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

В 1999 году сингл Джеймса Брауна с этой песней («Papa’s Got a Brand New Bag (Part I)», 1965 год, King Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1965 года
Синглы 1965 года
Песни Джеймса Брауна
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Зал славы «Грэмми»
Синглы King Records (США)